Верхняя Кузгунча (тат. — Югары Козгынчы) — деревня в Мамадышском районе Республики Татарстан, входит в состав Олуязского сельского поселения. Население преимущественно занимается сельским хозяйством (полеводство)

Гаплогруппы жителей деревни 

На сегодняшний день в деревне Верхняя Кузгунча выявлены представители двух гаплогрупп: R1a1a1 и I2a.

История 

Деревня Верхняя Кузгунча впервые упоминается в Ландратской книге за 1710—1711 годы, в которой было переписано население Казанской губернии. В Ландратской книге 1716 года деревня значится под названием «деревня, что была пустошь в вершине речки Кулгунчи». Это говорит о том, что в начале 18 века население деревни переселилось сюда из другого места. Откуда, на этот вопрос ещё предстоит ответить. То, что деревня относительно молодая подтверждают и старожилы, которые ссылаясь на народные предания, утверждают, что предки современных жителей бежали сюда из-под Казани, спасаясь от насильственной христианизации.
Слово «пустошь» в названии деревни также, наводит и на другие мысли. С одной стороны так могли назвать заброшенную кем-то деревню, с другой — и абсолютно новый населенный пункт. Поскольку в 17-18 веках татары целыми селами покидали насиженные места и бежали на восток, прячась от российских властей можно предположить, что речь все же идет об «опустевшей» деревне.

Нынешнее население деревни, является потомками переселившихся сюда в начале 18 века жителей, которые относились в то время к категории ясачных татар. Они занимались земледелием, разведением скота. В 1710 году в деревне было 5 дворов. В 1716 году деревня насчитывала 4 двора, проживало 11 человек, а 3 двора пустовало — его жители сбежали, видимо не желая платить ясак государству. Согласно третьей ревизии в 1762 году в деревне проживало уже 47 жителей. В основном мужчины имели по одной жене, но встречались и исключения. Например, 31-летний Биктимер Бикбулатов был женат сразу на двух женах. Одна из их — Халима была старше его на 9 лет, а другая — Тутия на 4 года. В 1834 году в деревне был 21 двор, и проживало 136 человек.

В «Списке населенных мест по сведениям 1859 года», изданном в 1866 году, населённый пункт упомянут как казённая деревня Верхние Кузгунчи 2-го стана Мамадышского уезда Казанской губернии. Располагалась при безымянной речке, по левую сторону Кукморского торгового тракта, в 28 верстах от уездного города Мамадыша и в 18 верстах от становой квартиры в казённой деревне Ахманова (Ишкеево). В деревне, в 41 дворе жили 232 человека (118 мужчин и 114 женщин), была мечеть.

В 1859 году число жителей достигло 216 человек, в 1908—372 человек. После революции 1917 года резко снизилась численность населения деревни. Это связано в первую очередь с голодом 1921 года и тяжёлым положением жителей села при Советской власти. В 1926 году здесь проживало 223 человека, а в 1949 году уже 174 человека. Во второй половине 20 века отмечен небольшой рост и дальнейшее убывание жителей: в 1958 году 184 человека, в 1970 — 199, в 1979 — 170, в 1989 году 146 человек.

В 1940-х гг. жители деревни были объединены в артель «Якты таң», в 1950-х гг. вошли в колхоз «Чулпан», который объединил крестьян шести близлежащих деревень.

Духовная жизнь 

Верхняя Кузгунча, так же как и Нижняя Кузгунча всегда относилась к приходу мечети деревни Сарбаш Пустошь. Здесь была Соборная мечеть на три деревни. С каких пор так повелось неизвестно, но уже в 1829 было именно так. В то время муллой был Искандер Юсупов, который заполнил первые метрические книги этих населенных пунктов. Он регистрировал акты рождения, смерти, никахи, а также разводы.
В 1836 году у него появился помощник — мулла деревни Верхняя Кузгунча Хусаин Файзуллин. Однако своей мечети в деревне, скорее всего ещё не было. Хусаин хазрат проработал в деревне Верхняя Кузгунча вплоть до своей смерти в 1866 году. Потомки этого муллы до сих пор живут в деревне.
Следующим муллой стал Мухамметкарим Мусин из деревни Татарский Дюм-Дюм Елабужского уезда Вятской губернии, который прослужил до 1887 года, а помогал ему Мухамметзариф Агзамов. В те времена в Верхней Кузгунче произошёл пожар, после которого в 1874 году для деревни был составлен «Проектированный план». Он предусматривал выравнивание двух существующих улиц, путём переноса жилых домов, за красную линию, а также новые земельные участки для погорельцев. Кроме того было запроектировано место под будущую мечеть. В конце 19 века она была построена. Мечеть получила статус «пятивременной» и мулла как и прежде подчинялся имаму Соборной мечети деревни Сарбаш Пустошь. В 1890 году имамом мечети был избран уроженец деревни Бурсык Елга Мамадышского уезда Фаляхетдин Хамидетдинов. Он был выпускником знаменитого медресе деревни Маскара Малмыжского уезда Вятской губернии (ныне Кукморский район Республики Татарстан). Фаляхетдин хазрат был муллой в деревне вплоть до 1918 года, дальнейшую его судьбу проследить не удалось.

Топонимика 
Своё название Верхняя Кузгунча вероятнее всего получила от деревни Нижняя Кузгунча, которая находится ниже данной деревни и имеет более древнюю историю. Интересно, что своё современное название она получила не сразу. Эволюцию названия деревни на русском языке можно проследить по различным государственным документам:

Первое упоминание в официальных государственных документах Российского государства на татарском языке встречается в Метрической книге деревни Сарбаш Пустошь за 1829 год. Там она названа Югары Козгынчы. Таким образом, название деревни на татарском языке звучит неизменно как минимум около 200 лет.

Административно-территориальная принадлежность

1. Крупные административно-территориальные образования 
После присоединения Казанского ханства к Русскому царству в 1552 году, оно не было юридически ликвидировано. Формально «Казанское царство» продолжало существовать в составе Русского государства вплоть до 1708 года, а для управления этой территорией был учрежден приказ Казанского дворца. Царями Казанскими, естественно именовали русских царей. Ситуацию изменил Петр Первый, который унифицировал административно-территориальное деление России, разделив её в 1708 году на губернии.
Принадлежность деревни Верхняя Кузгунча:

Казанская губерния (1708-14.12.1781),

Казанское наместничество (14.12.1781-1796),

Казанская губерния (1796-27.05.1920),

Татарская АССР (27.05.1920-1990),

Республика Татарстан (с 1990 года по настоящее время).

2. Средние административно-территориальные образования 
Казанское ханство делилось на 5 даруг. Территория, на которой расположена деревня Верхняя Кузгунча, относилась к Чювашской даруге, её после присоединения Казанского ханства к Московскому государству начинают именовать Зюрейской даругой (по названию деревни Старые Зюри, в Тюлячинском районе РТ). Это название, использовалось в официальных документах Российского государства вплоть до второй половины 18 века, несмотря на то, что Казанская губерния официально была разделена на провинции, а с 1775 года на уезды. В 1781 году Екатерина Вторая провела реформу, в результате которой появился Мамадышский уезд.
Принадлежность деревни Верхняя Кузгунча:

Мамадышский уезд (14.12.1781-27.05.1920),

Мамадышский кантон (27.05.1920-10.8.1930),

Таканышский район (10.8.1930-1.1.1932),

Мамадышский район (1.1.1932-10.8.1935),

Таканышский район (10.8.1935-1.2.1963),

Мамадышский район (с 1.2.1963 по настоящее время).

С 2005 года именуется Мамадышский муниципальный район.

3. Мелкие административно-территориальные образования 
О том, в какие волости и сельсоветы входила деревня Верхняя Кузгунча пока, что имеется обрывочная информация, здесь указаны примерные хронологические рамки:

Тавельская волость (1831, 1834 г., точные хронологические рамки предстоит выяснить),

Олуязская волость (1850—1859 гг., точные хронологические рамки предстоит выяснить),

Зюринская волость (1865—1924 гг., точные хронологические рамки предстоит выяснить),

Вахитовская волость (1924—1930 гг., точные хронологические рамки предстоит выяснить),

Нижнекузгунчинский сельский Совет (1930—1957 гг., точные хронологические рамки предстоит выяснить),

Олуязский сельский Совет (1960—2005 гг., точные хронологические рамки предстоит выяснить),

Олуязское сельское поселение (с 2005 года по настоящее время).

Исторические документы 
Исторических документов, где упоминается деревня не много. Это в первую очередь ревизские сказки и метрические книги, которые, к сожалению, сохранились не полностью. Кроме того название деревни Верхняя Кузгунча можно встретить в различных справочниках и статистических отчетах. Здесь же, в первую очередь, приведены документы которые несут в себе генеалогическую информацию.

Исследовательская работа 

В настоящее время группа энтузиастов ведет серьёзную работу по исследованию истории деревень: Верхняя Кузгунча, Нижняя Кузгунча, Олуяз и Сарбаш Пустошь. В рамках этой работы создается шежере (родословные) на всех жителей указанных деревень. Этой группой, члены которой проживают в различных городах России, собраны неизвестные для широкого круга читателей документы из различных архивов страны по истории деревни Верхняя Кузгунча.

Примечания

Литература 

Населённые пункты Мамадышского района